

Honduras mod Marokko

Spanien mod Japan

Japan mod Marokko

Spanien mod Honduras 

Noter:

Diego Mariño (Spanien) var bænkespiller fordi han fik et .

Japan mod Honduras

Spanien mod Marokko

Kilder 

Mændenes turnering - Gruppe D